Gassen  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gassen (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Alt Refrath von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Gassen (Biebergemünd), Ortsteil von Bieber (Biebergemünd), dies ist wiederum ein Ortsteil von Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Gassen (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gassen (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Gassen (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gassen (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gassen (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Gassen (Münstertal/Schwarzwald), Ortsteil von Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Gassen (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Gassen (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Gassen (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gassen (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

 Gassen (Gemeinde Afritz), Ortschaft von Afritz am See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Gassen (Gemeinde Stockenboi), Ortschaft von Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten 
 Gassen (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Gassen (Gemeinde Winklarn), Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Gassen (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortschaft von Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Gassen (Gemeinde Dimbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Dimbach, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Gassen (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gassen (Gemeinde Wendling), Ortschaft von Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gassen (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gassen (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Fraktion von St. Veit in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol

historisch:
 Jasień, Stadt in der Wojewodschaft Lebus, Polen

Gassen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gassen (* 1962), deutscher Orthopäde und Unfallchirurg
 Franziska An der Gassen (* 1978), deutsche Filmproduzentin
 Gottlieb Gassen (1805–1878), deutscher Maler
 Hans Günter Gassen (* 1938), deutscher Biochemiker
 Irineu Gassen (* 1942), brasilianischer Bischof
 Joachim Gassen (* 1971), deutscher Ökonom und Hochschullehrer 
 Joseline Gassen  (* 1951), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Kurt Gassen (1892–1981), deutscher Bibliothekar und Autor
 Rainer Maria Gassen (* 1946), deutscher Lyriker, Übersetzer und Rezitator
 Rolf D. Gassen (* 1942), deutscher Politiker
 Matthäus an der Gassen (~1300–1363), Fürstbischof von Brixen

Siehe auch:
 Gasse
 Gassing